Termin BAPA ima više značenja.

 Beta-peptidilna aminopeptidaza, enzim
 Britansko udruženje za amatersko novinarstvo, ()